Косијерево може бити:

Косијерево (место)
манастир Косијерево